Robers ist der Familienname von:

 Joseph Robers (1944–2011),  deutscher Künstler
 Norbert Robers (* 1962), deutscher Journalist